Дюнье́р-сюр-Эрьё (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Прива. Округ коммуны — Прива.

Код INSEE коммуны 07083.

До 1 января 2001 года коммуна носила название Dunières-sur-Eyrieux.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 392 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 212 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 144 были экономически активными, 68 — неактивными (показатель активности — 67,9 %, в 1999 году было 63,9 %). Из 144 активных работали 121 человек (71 мужчина и 50 женщин), безработных было 23 (6 мужчин и 17 женщин). Среди 68 неактивных 10 человек были учениками или студентами, 35 — пенсионерами, 23 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш